Metro-Goldwyn-Mayer, een filmproductie, -distributie en televisiestudio in Hollywood
 MGM Studios, tegenwoordig Sony Pictures Studios, studiofaciliteiten die behoren tot Sony Pictures Entertainment, waaronder Columbia Pictures, TriStar Pictures en Metro-Goldwyn-Mayer vallen.
 MGM Home Entertainment (voorheen MGM/UA Home Entertainment), de filmdistributietak van Metro-Goldwyn-Mayer
 MGM Movie Channel, een digitale televisiezender die 24 uur per dag films uitzendt van Metro-Goldwyn-Mayer
 MGM Television, een Amerikaans televisieproductie- en distributiebedrijf
 MGM Records, een Amerikaans platenlabel
 Disney-MGM Studios, sinds 2008 Disney's Hollywood Studios, een van de parken uit de Walt Disney World Resort, gevestigd in Florida
 MGM Grand (doorverwijspagina)
 MGM Resorts International, een bedrijf dat investeert in casino's, hotels, resorts en entertainment
 MGM Grand Adventures, een attractiepark in Las Vegas
 MGM Grand (Las Vegas), een hotel en casino in Las Vegas
 MGM Grand Hotel & Casino, een oud hotel en casino in Las Vegas
 MGM-31 Pershing, een tweetraps ballistische grond-grondraket voor de middellange afstand
 MGM-5 Corporal, een Amerikaanse ballistische raket
 Mercury Grand Marquis, een luxe sedan (auto) van het merk Mercury (Lincoln-Mercury-divisie van Ford Motor Company)

Zie ook 
 MGMT (doorverwijspagina)